IL-30 ist eine Abkürzung für:
 einen Botenstoff in der Biologie; siehe Interleukin 30
 ein Bombenflugzeug der Sowjetunion; siehe Iljuschin Il-30
 eine ehemalige Straße in den Vereinigten Staaten, siehe Illinois State Route 30

IL30